Лоху — топоним:
 Ло́ху — деревня в волости Кохила уезда Рапламаа, Эстония.
 Лоаль, также Лоху — мыза в Эстонии.
 Лоху́ — район города субпровинциального значения Шэньчжэнь провинции Гуандун (Китай).